Colonia Madero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Madero, Zacatecas, ort, Noria de Ángeles, 
 Colonia Madero, Jalisco, ort, Tizapán el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar